Příjmení Weis nese více různých osobností:

 Arnold Peter Weisz-Kubínčan (1898-1944) – slovenský malíř židovského původu
 Danny Weis (* 1948) – americký rockový kytarista
 Heinz Weis (* 1963) – německý atlet
 Karel Weis (1862–1944) – český hudební skladatel, sběratel lidových písní a folklorista
 Isaac Mayer Weis (1819–1900) – Isaac Mayer Wise, český reformní rabín, redaktor a spisovatel

podobné
 Weiss
 Vajs
 Veis